А́йос-Или́ас (А́гиос-Эли́ас,  — пророк Илия) — греческий топоним. Может означать:

 Айос-Илиас (гора, Аркадия) — гора.
  — село в общине Аргос-Орестикон.
  — село в сообществе  на Керкире.
  — село на Лефкасе.

См. также 
 Ильяс (значения)
 Профитис-Илиас